Halisiphonia är ett släkte av nässeldjur. Halisiphonia ingår i familjen Hebellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Halisiphonia